Рубаномостівська сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Рубаномостівська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район